
Termin -{CRT}- ima više značenja.

 Kalcitoninski receptor
 Crt (genetika), genski kluster
 Monitor sa katodnom cevi